Artaxerxés je jméno čtyř perských velkokrálů z rodu Achaimenovců:

 Artaxerxés I. – vládl 465-424 př. n. l.
 Artaxerxés II. – vládl 404-359 př. n. l.
 Artaxerxés III. – vládl 359-338 př. n. l.
 Artaxerxés IV. – vládl 330-329 př. n. l.

Artaxerxés je název několika oper.   

 Artaxerxes (Arne) – opera Thomase Arna z roku 1762
 Artaxerxés (Mysliveček) – opera Josefa Myslivečka z roku 1774